Sandberg (Beieren), plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Sandberg Instituut, opleidingsinstituut voor beeldende kunst in Amsterdam
Bodo Sandberg, Nederlands jachtvlieger bij de Luchtmacht en Engelandvaarder
Herman Sandberg, Nederlands journalist (voormalig hoofdredacteur van het dagblad Het Parool)
Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer bij Facebook
Willem Sandberg, Nederlands grafisch ontwerper en voormalig directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam
Sandberg (geslacht), Nederlands adellijk geslacht

Zie ook 
 Zandberg
 Zandbergen